Максим Семенович Мейксин (род. , Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Кандидат экономических наук (2004).

Биография 
Родился 5 декабря 1974 года в Ленинграде. 

По окончании школы № 498 в 1991 году начал свой трудовой путь учеником наладчика полиграфического оборудования на фабрике «Светоч». В том же году был направлен по системе «завод – ВТУЗ» на обучение в Московский полиграфический институт (Ленинградский филиал) по специальности «Инженер-системотехник». После его окончания в 1997 году вернулся на «Светоч» в качестве ведущего специалиста отдела маркетинга. 

С середины 1997 по 2002 год возглавлял различные коммерческие структуры, продолжая параллельно обучение – в 2000 году окончил очную аспирантуру при Московском государственном университете печати, в 2003 – Северо-западную академию государственной службы по специальности «юриспруденция». В 2004 году в Государственном университете экономики и финансов защитил кандидатскую диссертацию по экономике.

C 2002 года являлся советником, а с начала 2003 по 2006 год – заместителем главы Администрации Кировского района Ленинградской области по экономике и инвестициям.

В 2006 - 2009 годах работал на руководящих должностях в дочерних компаниях группы «ВТБ».

С 2010 по сентябрь 2012 года – Первый заместитель главы Кировского муниципального района Ленинградской области. Курировал вопросы экономического развития, промышленности и инвестиций.

С октября 2012 года – заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. Отвечал за вопросы развития промышленности и агропромышленного комплекса, государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности, кластерной политики, конгрессно-выставочной деятельности.

Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с 1 января 2013 года назначен на государственную должность Санкт-Петербурга Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

С 18 января 2019 года назначен советником временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. 

18 февраля 2019 года Максим Мейксин назначен на должность Главы Администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

11 октября 2021 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил кандидатуру Максима Мейксина в Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Через два дня Законодательное  собрание согласовало кандидатуру Максима Мейксина на пост вице-губернатора по внутренней политике. За проголосовали 43 депутата, против — 2, воздержались — 3. 

18 октября 2021 года Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова назначен на должность члена Правительства Санкт-Петербурга, вице-губернатора Санкт-Петербурга, курирующего вопросы внутренней политики, молодежной политики, печати и взаимодействия со средствами массовой информации, проведения государственной политики в сфере развития государственного управления на территориях районов Санкт‑Петербурга, развития местного самоуправления, развития межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, взаимодействия с религиозными объединениями, взаимодействия с политическими партиями.

Свободно владеет английским языком.

Классный чин 
Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает сына и дочь.

Научные работы 
Автор более 70 научных публикаций и книг в области экономики, бухгалтерского учета и аудита.

Награды 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Медаль Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества»;
 Медаль Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества»;
 Медаль МЧС России «85 лет гражданской обороне России»;
Медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода»;
Медаль Следственного комитета РФ «За содействие»
Медаль Следственного комитета РФ «10 лет Следственному комитету Российской Федерации»
 Почетный знак «За заслуги» Морской коллегии при Правительстве РФ;
 Медаль Федеральной службы государственной статистики «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года»;
 Медаль Федеральной службы государственной статистики «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»;
 Медаль госкорпорации «Ростех» «За отличие»;
 Медаль госкорпорации «Росатом»«За вклад в развитие атомной отрасли» 2 степени;
 Благодарственное письмо Президента Российский Федерации, 2018;
 Почётная грамота Министерства промышленности и торговли РФ, 2014, 2017;
 Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ, 2016;
 Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга, 2014, 2014, 2017;
 Благодарность Главы Республики Крым, 2016;
 Почётная Грамота Губернатора Ленинградской области, 2012;
 Почётная Грамота Губернатора Санкт-Петербурга, 2015, 2015, 2019.
  Медаль «Патриаршая благодарность» (Русская Православная Церковь, 2021 год) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Александро-Невской лавре и в связи с 800-летием со дня рождения благоверного князя Александра Невского

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Северо-Западного института управления
Выпускники Московского университета печати
Вице-губернаторы Санкт-Петербурга